Первый этап Кубка Либертадорес 2013 пройдёт с 23 по 30 января 2013 (первые матчи: 23 января; ответные: 30 января).

Формат 
В первом этапе примут участие 12 команд, которые будут разбиты на 6 пар. Жеребьёвка первого этапа прошла 21 декабря 2012 в Луке, Парагвай в 11:00 по местному времени (UTC-4).

Команды сыграют по одному матчу дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 - за ничью и 0 - за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей
 Количество мячей, забитых в гостях
 Серия послематчевых пенальти (без дополнительного времени)

Шесть победителей проходят во второй этап, где присоединятся к 26 командам, попавшим туда автоматически.

Матчи 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="220"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="220"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
!width="100"|Группа
|- 
|G1
|align="right"|Депортиво Ансоатеги 
|1:5
|align="left" | Тигре
|1:2
|0:3
|Группа 2
|-
|G2 
|align="right"|Гремио 
|1:1 (5:4 пен.)
|align="left"| ЛДУ Кито
|0:1
|1:0
|Группа 8
|-
|G3 
|align="right"|Универсидад Сесар Вальехо 
|1:2
|align="left"| Депортес Толима
|0:1
|1:1
|Группа 6
|-
|G4
|align="right"|Олимпия 
|2:0
|align="left"| Дефенсор Спортинг
|0:0
|2:0
|Группа 7
|-
|G5 
|align="right"|Боливар 
|4:8
|align="left"| Сан-Паулу
|0:5
|4:3
|Группа 3
|-
|G6
|align="right"|Депортес Икике 
|2:2 (4:2 пен.)
|align="left"| Леон
|1:1
|1:1
|Группа 4
|}

Пара G1 

«Тигре» побеждает с общим счётом 5:1 и проходит во второй этап.

Пара G2 

<div id="Гремио - ЛДУ Кито">

Общий счёт — 1:1. «Гремио» побеждает по пенальти со счётом 5:4 и проходит во второй этап.

Пара G3 

<div id="Депортес Толима - Универсидад Сесар Вальехо">

<div id="Универсидад Сесар Вальехо - Депортес Толима">

«Депортес Толима» побеждает с общим счётом 2:1 и проходит во второй этап.

Пара G4 

<div id="Дефенсор Спортинг - Олимпия">

<div id="Олимпия - Дефенсор Спортинг">

«Олимпия» побеждает с общим счётом 2:0 и проходит во второй этап.

Пара G5 

<div id="Сан-Паулу - Боливар">

<div id="Боливар - Сан-Паулу">

«Сан-Паулу» побеждает с общим счётом 8:4 и проходит во второй этап.

Пара G6 

<div id="Леон - Депортес Икике">

<div id="Депортес Икике - Леон">

Общий счёт — 2:2. «Депортес Икике» побеждает по пенальти со счётом 4:2 и проходит во второй этап.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ  
 Статистика, календарь 
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей 

 
Кубок Либертадорес 2013
Январь 2013 года